Gemünden – comune del circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Gemünden – comune del circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Gemünden a.Main – città del circondario del Meno-Spessart (Assia)
 Gemünden (Felda) – comune del circondario di Vogelsberg(Assia)
 Gemünden (Wohra) – città del circondario di Waldeck-Frankenberg (Assia)